Il singolare  dello  Strabag Prague Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Lukáš Rosol era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale.

Horacio Zeballos 1–6, 6–4, 7–6(8–6) ha battuto in finale Martin Kližan.

Teste di serie

 Dudi Sela (secondo turno)
 Lukáš Lacko (primo turno)
 Lukáš Rosol (quarti di finale)
 Tobias Kamke (semifinali)

  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Martin Kližan (finale)
  Matthias Bachinger (quarti di finale)
  Daniel Brands (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Strabag Prague Open 2012